Вил Салден (; род. 14 июня 1950, Оббихт, Нидерланды) — пианист, руководитель Оркестра Гленна Миллера.

Биография 
Вил Салден родился в Оббихте (Голландия) 14 июня 1950 года. С 1967 по 1972 год он учился игре на фортепиано в музыкальном училище в Маастрихте, изучал также игру на аккордеоне и музыковедение. Ещё учась в колледже, он неоднократно выступал с различными группами. Вскоре Вил Салден основал свою собственную группу, но играл как пианист в различных международных биг-бендах.

Оркестр 
В 1978 году Вил Салден создал собственный оркестр, который в дальнейшем получил лицензию на оригинальное название Glenn Miller Orchestra. С 1985 года он гастролирует со своим оркестром по Европе. За это время оркестр дал 3450 концертов, собравших аудиторию более 3,9 миллионов человек.

Ссылки 
 Официальный сайт Glenn Miller Orchestra Europe (английская версия сайта)
 Оркестр Гленна Миллера под управлением Вила Салдена
 ВИЛ САЛДЕН: В РОССИИ ДЖАЗ - МУЗЫКА МОЛОДЫХ
 МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР ГЛЕННА МИЛЛЕРА

Пианисты Нидерландов
Родившиеся 14 июня
Родившиеся в 1950 году